Wolken steht für:

 Elemente des bewölkten Himmels, siehe Wolke und Bewölkung
 Die Wolken, antike Komödie von Aristophanes

Wolken ist der Name folgender Orte:
 Wolken (bei Koblenz), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz 
 ein Ortsteil der Stadt Bützow im Landkreis Rostock
 Wolken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Wólka (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Wolken ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Wolken (* 1936), deutsche Kulturmanagerin
 Karl Alfred Wolken (1929–2020), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Otto Wolken (1903–1975), österreichischer Sozialist und KZ-Häftlingsarzt
 Rudolph Wolken (1881–??), deutsch-US-amerikanischer Ringer

Siehe auch:
 Wolke (Begriffsklärung)